() — историческая провинция на юго-западе Швеции в историческом регионе Гёталанд. В основном соответствует современному лену Халланд, однако небольшие части провинции относятся к ленам Сконе и Вестра-Гёталанд.

Имеет границы с провинциями Вестергётланд на севере, Смоланд на востоке и Сконе на юге, омывается водами пролива Каттегат на западе.

В Халланде есть четыре реки: Вискан, Этран, Ниссан и Лаган.

Языки 
Все диалекты, на которых говорят в Халланде называют одним словом «Halländska» — халландский диалект, хотя они относятся к двум главным группам диалектов. На севере провинции говорят на гётландском диалекте, а на юге — на сконском диалекте, более близком датскому языку.

Интересные места 
 Варбергская крепость — была построена в XIII веке. Через 200 лет были укреплены её стены. Сегодня это очень популярная достопримечательность у туристов.
 Замок Чулёхольм, где проходили съёмки фильма датского режиссёра Ларса фон Триера «Меланхолия».

Примечания

Ссылки 
 Halland — туристический сайт

Провинции Швеции
Халланд